Эле́м Ге́рманович Кли́мов (9 июля 1933, Сталинград — 26 октября 2003, Москва) — советский кинорежиссёр и сценарист. Первый секретарь правления СК СССР (1986—1988). Народный артист Российской Федерации (1997)

Биография 
Родился 9 июля 1933 года в Сталинграде в семье Германа Степановича и Калерии Георгиевны Климовых. Хотя имя Элем традиционно расшифровывается как аббревиатура «Энгельс, Ленин, Маркс», младший брат Климова, Герман Германович, позже утверждал, что родители назвали сына в честь Элама Харниша, главного героя книги «Время-не-ждёт» Джека Лондона.

В 1941 году должен был пойти в школу, но её закрыли. Когда немцы начали бомбить Сталинград, мать с двумя сыновьями и бабушкой отправили в эвакуацию на Урал, под Свердловск.

В 1957 году окончил Московский авиационный институт, работал инженером-конструктором на одном из московских заводов, а также сотрудничал с молодёжными редакциями Всесоюзного радио и Центрального телевидения. В 1962 году вступил в КПСС.

В 1964 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа (мастерская Ефима Дзигана). Его дипломной работой стала полнометражная сатирическая кинокомедия «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён», имевшая большой успех.

В 1965 году женился на Ларисе Шепитько.

Следующий фильм режиссёра «Похождения зубного врача», снятый в 1965 году, вышел на экраны лишь в 1967 году тиражом 25 копий. Таким образом, его практически никто не видел. Повторный выпуск фильма в прокат состоялся 20 лет спустя.

В 1974 году совместно с Германом Лавровым и Марленом Хуциевым Климов завершил фильм своего учителя Михаила Ромма «И всё-таки я верю…».

В 1975 году Климов закончил съёмки посвящённого Григорию Распутину фильма «Агония», который  вышел на отечественный экран лишь спустя десять лет. Позднее Климов говорил, что и сам не был доволен этой картиной.

В 1979 году Лариса Шепитько приступила к съёмкам фильма по повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой», однако вскоре погибла в автокатастрофе. В итоге фильм под названием «Прощание» снял сам Климов, посвятив его памяти жены.

Его последним фильмом стала военная драма «Иди и смотри» (1985), отмеченная главным призом XIV Московского международного кинофестиваля.

Во главе СК СССР 
В 1986 году был избран первым секретарём правления Союза кинематографистов на скандальном V съезде кинематографистов СССР, когда ряд ведущих режиссёров страны были отлучены от руководства СК. По воспоминаниям Армена Медведева, ещё до съезда Климов был приглашён в ЦК КПСС на встречу с Александром Яковлевым, который и предложил его кандидатуру на этот пост. Сам Климов на съезде не выступал, однако уже на следующий день представил план действий:На первый пленум обновлённого Союза, на встречу с Элемом мы шли в благодушном настроении… Но свершилось неожиданное. Элем после первых проникновенных, трогательных фраз о бессонной ночи, о долгих раздумьях, как жить Союзу, рассказал о том, что надумал. И последовала не просто жёсткая, но жесточайшая, уничтожающая критика государственно-партийной монополии в кинематографе. Он даже не столько говорил о прошлом Союзе, сколько обозначил следующий рубеж атаки — Госкино СССР и вся его система.Вскоре состоялась беседа членов правления Союза кинематографистов с председателем Госкино Филиппом Ермашом, после чего тот покинул свой пост.

Под руководством Климова началась перестройка кинопроизводства. Был взят курс на «проблемное» кино взамен развлекательного, объявлено о самостоятельности режиссёров и запрете государственной цензуры. Климов также предложил новую модель оплаты труда, где доходы студий зависели в первую очередь от идейно-художественных достоинств фильма (которые определял СК), и лишь потом — от количества посмотревших его зрителей. Он призывал к «коренной ломке» индустрии, её омоложению, к переходу на хозрасчёт и самоокупаемость.

Дальнейший период связывают с расцветом авторского кино и т. н. «чернухи»: уже в 1988 году на экраны страны вышел целый ряд лент на темы проституции, наркомании, организованной преступности, бытового насилия («Маленькая Вера», «Меня зовут Арлекино» «Воры в законе», «Игла» и другие). Позднее Климова обвиняли в разрушении советского кинопроката, однако сам он считал, что нормально провести реформу помешал председатель Совета министров Николай Рыжков, вычеркнув «прокатный» абзац из постановления о кино, подготовленного Союзом кинематографистов.

При Климове также началась реабилитация т. н. полочных фильмов, которые по тем или иным причинам не шли в прокате. Многие из этих картин при этом так и не добрались до большого экрана из-за низкого качества и нерентабельности. Кроме того, в производство были запущены некоторые забракованные ранее сценарии, включая «Холодное лето пятьдесят третьего…».

Одновременно из кино на долгие годы исчезли Сергей и Наталья Бондарчук, Лев Кулиджанов и другие громкие имена, хотя, по словам Климова, «когда мы избирали потом руководителей студий на „Мосфильме“, то проголосовали и за Бондарчука, и за Наумова. Они работали». По словам кинокритика Гоги Гвахария, «…на съезде, который избрал Климова председателем Союза кинематографистов, была повержена группа, известная как „мафия Михалкова-Бондарчука“». На отдельном заседании был подвергнут обструкции фильм «Лермонтов» зятя С. Бондарчука Николая Бурляева, который члены обновлённого СК пытались не допустить до проката.

В кинематографической среде считается, что Элем Климов помешал Никите Михалкову получить высший приз кинофестиваля в Каннах. В 1987 году он был членом жюри фестиваля, в конкурсной программе которого участвовали два фильма от СССР – «Очи чёрные» Никиты Михалкова и «Покаяние» реж. Тенгиза Абуладзе. Как вспоминал сам Н. Михалков:
Картина шла прямиком и на главный приз. Тогда Элем Климов заявил на закрытом заседании фестиваля: либо «Очи чёрные» не получат «Гран-при», либо он уходит из жюри. Об этом первым мне поведал Ив Монтан, бывший в тот год председателем жюри Каннского кинофестиваля…
Как писал кинокритик Денис Горелов, «…Климов сказал, что приз любого достоинства как воздух необходим фильму высокого гражданского звучания „Покаяние“. Что это продвинет перестройку, а победа михалковского кино отбросит её далеко назад. Что в обмен на приз „Покаянию“ он готов поддержать на „Пальму“ что угодно…». В итоге фильм «Покаяние» удостоился Гран-при, второй по значимости награды, вручаемой в основном конкурсе, а «Очи черные» получили приз за лучшую мужскую роль (Марчелло Мастроянни).

В 1988 году Климов покинул пост первого секретаря правления Союза кинематографистов СССР, передав руководство Андрею Смирнову. Своё решение он обосновал желанием вернуться в режиссуру.

Последние годы 
В конце 1980-х годов намеревался экранизировать роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», для которого совместно с братом Германом написал сценарий, однако этот замысел так и остался невоплощённым. Не были сняты и «Бесы» по роману Достоевского — «по экономическим мотивам». В 1989 году Климов принимал участие в работе над фильмом Фреда Скеписи «Русский дом» по роману Джона ле Карре. В титрах ему была выражена благодарность.

В начале 1990-х годов на встрече кинематографистов с представителями делового мира кто-то заметил, что Элем Климов всю жизнь желал экранизировать «Мастера и Маргариту», но не мог этого сделать: сначала по идеологическим, а после по финансовым причинам. Известный миллионер громко произнёс: «Я дам денег Климову!». Зал завистливо охнул, и в наступившей тишине раздался голос режиссёра: «Хотелось бы ещё знать, откуда эти деньги!».

Скончался на 71-м году жизни 26 октября 2003 года в Москве от гипоксии мозга. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище (уч. 1) рядом с родителями.

Семья 
 Отец — Герман Степанович Климов (1912—1986), сотрудник Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. После 1956 года занимался реабилитацией «врагов народа». Практически в одиночку собрал 70 томов дел невинно пострадавших.
 Мать — Калерия Георгиевна Климова (1910—2004), преподаватель физкультуры.
 Брат — Герман Германович Климов (9 мая 1941 — 23 января 2023), сценарист, мастер спорта международного класса по лёгкой атлетике (с 1959 по 1970 входил в сборную СССР), призёр чемпионата СССР и ряда международных соревнований по десятиборью и прыжкам в длину.
 Жена — Лариса Ефимовна Шепитько (6 января 1938 — 2 июля 1979), советский кинорежиссёр, погибла в автокатастрофе.
 Сын — Антон Элемович Климов (род. 21 июля 1973) — PR-директор

Награды 
 Золотая медаль, Премия за режиссуру, Диплом СК СССР на ВКФ спортивных фильмов (за фильм «Спорт, спорт, спорт», 1970).
 Почётное звание «Заслуженный деятель искусств РСФСР» (31 декабря 1976 года) — за заслуги в области советского киноискусства
 Почётное звание «Народный артист Российской Федерации» (22 января 1997 года) — за большие заслуги в области искусства
 Приз FIPRESCI МКФ в Венеции (за фильм «Агония», 1982).
 Золотой приз МКФ в Москве (за фильм «Иди и смотри», 1985).
 Лауреат ВКФ в номинации «Главный специальный приз кинофестиваля» (1986).
 Почётный член Британского киноинститута (с 1987 года).

Режиссёрские работы 
 1959 — Осторожно: пошлость
 1960 — Жиних
 1962 — Смотрите, небо!
 1964 — Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён
 1965 — Похождения зубного врача
 1968 — «Отцы-одиночки» (сюжет для к/журнала «Фитиль»)
 1970 — Спорт, спорт, спорт
 1972 — «Вечер воспоминаний» (для к/журнала «Фитиль»)
 1974 — И всё-таки я верю… (совместно с другими режиссёрами закончил фильм М. И. Ромма)
 1980 — Лариса
 1981 — Агония
 1981 — Прощание
 1985 — Иди и смотри

Сценарные работы 
 1980 — Лариса
 1985 — Иди и смотри (совместно с А. Адамовичем)

Актёрские работы 
 1959 — Ребята с нашего двора — Фёдор
 1987 — Репетитор — камео
 2001 — Чтобы помнили — текст за кадром (в серии «Глава 74. Анатолий Ромашин»)

Документальные фильмы и телепередачи об Элеме Климове 
 2003 — «Документальный экран. Элем Климов» (ООО «ТВК „Рамблер“»)
 2005 — «Как уходили кумиры. Элем Климов» («ДТВ»)
 2007 — «Зачем пережила тебя любовь моя…» («Первый канал»)
 2008 — «Острова. Элем Климов. Наши души летят к невозможному…» («Культура»)
 2009 — «Как уходили кумиры. Элем Климов и Лариса Шепитько» («ДТВ»)
 2009 — «Исторические хроники с Николаем Сванидзе. 1975. Элем Климов» («Россия»).
 2012 — «Больше, чем любовь. Элем Климов и Лариса Шепитько. Такая большая короткая жизнь…» («Культура»)
 2016 — «Единица хранения. Элем Климов и Лариса Шепитько» («Культура»)
 2019 — «Последний день. Элем Климов» («Звезда»)

Примечания

Ссылки 
 
 Элем Климов в энциклопедии «Кругосвет»
 Видеопортрет Элема Климова на сайте www.newstube.ru
 Даль Орлов «Реплика в зал. Записки действующего лица» 

Выпускники Московского авиационного института
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Выпускники ВГИКа
Персоналии:Мосфильм
Умершие от инсульта
Похороненные на Троекуровском кладбище